Ejskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ejskär (Kökar, Åland), 
 Ejskär, Nagu, 
 Ejskär (vid Vänö, Kimitoön), 
 Ejskär (vid Örö, Kimitoön),

Se även
Ejskäret
Lilla Ejskär

Robotskapade Finlandförgreningar